Olkin peut faire référence à : 
 Ingram Olkin (1924 - 2016), mathématicien américain.
 , planétologue américaine.
 (10465) Olkin, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.